Ынах-Кюеле — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения. В основе лежит географический термин , передаваемый как «кюеле/ кюёле/ кюель/ кюёль», со значением «озеро», «озёрный».

 Ынах-Кюеле — озеро, в левобережье р. Лена, Республика Саха (Якутия), координаты 63°29' с. ш. 128°01' в. д.
 Ынах-Кюеле — озеро, восточнее оз. Тёнгюлю, Республика Саха (Якутия), координаты 62°12' с. ш. 131°37' в. д.
 Ынах-Кюеле — озеро, на правом берегу р. Бордыалах, Республика Саха (Якутия), координаты 62°32' с. ш. 125°25' в. д.
 Ынах-Кюеле — озеро, правобережье р. Самалдикан, юго-западнее устья р. Элбэскэн, Республика Саха (Якутия), координаты 66°43' с. ш. 121°40' в. д.
 Ынах-Кюеле — урочище, на левом берегу р. Адыча, Республика Саха (Якутия), координаты 67°32' с. ш. 135°37' в. д.

См. также 
 Ынах-Кюель

Примечания